Сокращение B12 может означать:
 Витамин B12;
 B12 (группа) —  английский техно-дуэт Майкла Голдинга и Стива Раттера, существовавший с 1991 по 1998 год;

а также:
 одну из модификаций американского бомбардировщика Martin B-10;
 одну из серий автомобиля Nissan Sunny;